Harridslev (plaats), plaats in Denemarken
 Harridslev (parochie), parochie in Denemarken